Quitman County er navnet på 2 counties i USA:
 Quitman County, Georgia
 Quitman County, Mississippi